Pont de Neuilly – most w Paryżu
 Pont de Neuilly – stacja metra w Paryżu